Pietro Ferrero (1898–1949) est le fondateur de la société Ferrero, et l'inventeur du Nutella
 Pietro Ferrero (1963–2011) est un entrepreneur italien
 Pietro Ferrero (1892-1922) est un anarchiste italien
 Pietro Ferrero (1905 - ?) est un footballeur italien